BQD peut désigner :
 aéropotrt de Búðardalur, en Islande, selon le code IATA des aéroports ;
  , un département du gouvernement singapourien.

bqd peut désigner :
 bung, une langue, selon le code ISO 639-3.

Code IATA des aéroports